Pistol grip ("empunhadura de pistola" ou "cabo de pistola"), em uma arma de fogo ou outras ferramentas, é um cabo distintamente saliente por baixo do mecanismo principal, a ser segurado pela mão do usuário em um ângulo mais vertical (e, portanto, mais ergonômico), semelhante a como se seguraria uma pistola convencional.

Em armas de fogo, o pistol grip está localizado atrás do gatilho e geralmente é segurado pela mão que o opera. Rifles e espingardas sem pistol grip são geralmente referidos como tendo coronhas de estilo "reto" ou "upland" (espingardas apenas). Algumas armas de fogo, como algumas versões da submetralhadora Thompson, possuem uma segunda empunhadura de pistola na parte dianteira da arma para ser usada pela mão de apoio para melhor estabilidade de operação. Os pistol grips também podem servir a várias funções, como um "compartimento de carregador" (em pistolas semiautomáticas), suporte de bipé (em alguns frontais) ou estojo de armazenamento (para munição sobressalente, óleo de arma/limpador, chaves hexagonais, etc).

Ver também
 Coronha

Ligações externas
 Pistol Grip Boito
 Pistol Grip Combat com suporte para CBC 586.2

Design
Componentes de armas de fogo